

Pessoas 
 Cláudio Heinrich
 Heinrich Denzinger
 Heinrich Hencky
 Heinrich Konen
 Heinrich Müller-Breslau
 Heinrich Thon
 Heinrich Hertz

Desambiguações de antropônimos